A So Good Zara Larsson svéd énekes második stúdióalbuma, ami 2017. március 17-én jelent meg. Az albumon hallható tizenöt számból, egyet, a Never Forget You-t MNEK-kel, egyet pedig, a "Symphony"-t Clean Bandit-tel énekelte el. Az album CD és LP formátumokban jelent meg.

Számlista

Források 
A So Good az AllMusicon

2017 nagylemezei